Лагуна де Сан Исидро има више значења:

 Лагуна де Сан Исидро (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуна де Сан Исидро (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику